

Браунсвілл — місто, штат Кентуккі
 Браунсвілл — місто, штат Міннесота
 Браунсвілл — місто, штат Орегон
 Браунсвілл — місто, штат Пенсільванія
 Браунсвілл — місто, штат Теннессі
 Браунсвілл — місто, штат Техас
 Браунсвілл Тауншип — селище в окрузі Файєтт, штат Пенсильванія
 Браунсвілл — селище, штат Вісконсин
 Браунсвілл — переписна місцевість, штат Флорида
 Браунсвілл — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Браунсвілл — переписна місцевість, штат Меріленд
 Браунсвілл — переписна місцевість, штат Огайо